Trilliaceae és el nom botànic d'una família de plantes amb flors. Aquesta família ha estat reconeguda com a distinta des de 1846 quan va ser reconeguda. en aquesta taula   es resumeix l'emplaçament d'aquests tàxons. Aquesta família ha estat reconeguda per taxonomistes com Takhtajan, Dahlgren, Thorne, i Watson & Dallwitz; altres taxonomistes consideren aquestes plantes dins la família Liliaceae. L'APG II system, de 2003 no la reconeix pas i assigna les seves espècies a la família Melanthiaceae.

Tanmateix alguns taxonomistes segueixen considerant-la com una família distinta. El gènere més important de la família a Amèrica del Nord és Trillium, i la taxonomia d'aquest gènere sempre ha estat controvertida.

Gèneres 
Segons Farmer and Schilling 2002: 
 Paris des d'Islàndia al Japó,
 Daiswa des de l'estd'Àsia i
 Trillium des d'Amèrica del nord a l'est d'Àsia
Hi ha gèneres monotípics endèmics: 
 Trillidium govanianum, Himàlaia;
 Kinugasa japonica, del Japó; i
 Pseudotrillium rivale, de les Muntanyes Siskiyou de Califòrnia i Oregon.

Enllaços externs 

 Susan Farmer's web pages on Trilliaceae and the genus Trillium
 Farmer & Schilling 2002 -- article in Systematic Botany on Trilliaceae
 Trilliaceae  in L. Watson and M.J. Dallwitz (1992 onwards). The families of flowering plants : descriptions, illustrations, identification, information retrieval. Version: 3 May 2006. http://delta-intkey.com .
 links at CSDL, Texas 
 history and placement of taxa in Trilliaceae 
  morphological characters of genera within Melanthiaceae sensu APG II

Lilials